Собра може да се односи на:
 Собра (Мљет), насеље у општини Мљет у Дубровачко-неретванској жупанији, Хрватска.
 Собра (Мали), град у Малију.